Kłodziński – polskie nazwisko.

Osoby o nazwisku Kłodziński 
 Abdon Kłodziński (1881–1937) – polski historyk
 Adam Kłodziński (1877–1945) – polski ekonomista
 Anna Kłodzińska (1915–2008) – polski ekonomista
 Feliks Kłodziński (1913–1963) – polski artysta
 Jan Kłodziński (1791–1876) – polski prawnik i encyklopedyst
 Marek Kłodziński (ur. 1938) – polski ekonomista
 Wawrzyniec Kłodziński (zm. 1587) – wojski sochaczewski

Polskie nazwiska